Торопцев — фамилия.

Торопцев, Александр Петрович (род. 1949) — писатель, философ, публицист.
Торопцев, Иван Григорьевич (1901–1942) — советский военачальник.
Торопцев, Иннокентий Васильевич (1907–1985) — советский патологоанатом, ректор ТМИ (1958—1974)